Brix může znamenat: Je to pes, který se jmenuje brix
 Brix – počítačová kostková hra pro systém MS-DOS
Br-IX  -  internetový propojovací uzel v Brně

 Brix (Manche) – francouzská obec v departementu Manche

příjmení
 Emil Brix (* 1956) – rakouský diplomat a historik
 Mia Brix (* 1990) – dánská krasobruslařka
 Kristian Brix (* 1990) – norský fotbalista
 Michal Brix (̈* 1946) – akademický architekt a grafik

Podobné názvy 
 Brüx, německý název města Most
 Josef Bryks, oběť komunistického režimu
 Dalibor Prix (̈* 1961 Ostrava) – historik umění, zejména středověké architektury, spoluautor Uměleckých památek Prahy a monografií o slezské architektuře

Rozcestníky - příjmení